Алекса́ндр Ко́тиков:
 Котиков, Александр Георгиевич (1902—1981) — советский военачальник, комендант советского сектора Берлина в 1946—1950 гг.
 Котиков, Александр Константинович (1912 — ?) — советский конструктор автомобилей, артиллерийского оружия и вертолётов.